Евдокия Александровна Розова (28 февраля (12 марта) 1899 — 16 апреля 1971) — советская учёная-сейсмолог, академик АН Киргизской ССР (1954).

Биография 
Выпускница Ленинградского университета (1929, физико-математический факультет). В 1930—1935 гг. училась в аспирантуре.

В 1935—1952 научный сотрудник Сейсмологического института АН СССР.

С 1952 г. зав. отделом сейсмологии АН Киргизской ССР, с 1955 — профессор.

Доктор физико-математических наук (1953). Академик АН Киргизской ССР (1954).

Сочинения 
 Расположение эпицентров и гипоцентров землетрясений Средней Азии. М.: Изд-во АН СССР, 1950
 Составление годографов и определение основных сейсмическиз элементов для Ср. Азии.-Тр. Сейсмол. Ин-та АН СССР, 1936, № 72
 О сейсмичности Средней Азии. //Бюл. Совета по сейсмологии, 1957, № 6
 Розова Е. А. и Грин В. П. Расположение эпицентров землетрясений, происшедших на территории Киргизии. Фрунзе: Изд-во АН Кирг. ССР, 1955.
 Составление годографа и определение основных сейсмологических элементов для Средней Азии, М.—Л., 1936;
 Строение земной коры в Средней Азии, М.—Л., 1939;
 Землетрясения Средней Азии, М.—Л., 1947;

Награждена орденом Ленина (1953).

Источники 
 Атлас Землетрясений Кыргызстана Кальметьева З. А., Миколайчук А. В., Молдобеков Б. Д., Мелешко А. В., Жантаев М. М. и Зубович А. В. Бишкек — ЦАИИЗ — 2009
 Кто есть кто в Кыргызской науке. Главная редакция Кыргызской энциклопедии, 1997 г. — Всего страниц: 671